Сан-Фелипе () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 1839 человек.

Общие сведения 
Город и муниципалитет были названы в честь Святого Фелипе — францисканского монаха и первого мексиканского святого.

Площадь муниципалитета равна 452 км², что составляет 1,13 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 9 метров над уровнем моря.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на востоке c Рио-Лагартос, на юге с Панабой, и на западе с Цилам-де-Браво, а на севере муниципалитет омывается водами Мексиканского залива.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 12 июля 1935 года, в его состав входит 32 населённых пункта, самым крупным из которых является административный центр:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 60,6 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 30,3 %;
 производство и строительство — 8,1 %;
 безработные — 1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 42,2 км;
 электрификация: 96,6 %;
 водоснабжение: 96,4 %;
 водоотведение: 95,7 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить археологические памятники цивилизации майя: Исла-Серритос и Пасо-дель-Серро.

Примечания

Ссылки 
 Сан-Фелипе на Facebook

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана